La sigla WMF puede referirse a:

 Windows Metafile o metaarchivo de Windows.
 Windows Media Format, formato de framework multimedia para la creación y distribución de medios para Microsoft Windows.
 Wikimedia Foundation, la Fundación Wikimedia, organización matriz de Wikipedia, Wikinoticias, Wikidata, Wikcionario, Wikibooks, Wikiquote, Wikisource, Wikicommons, Wikispecies, Wikiviajes y Wikiversidad.
 Windhoeker Maschinenfabrik, empresa contratista militar de Namibia.
 World Monuments Fund, fondo mundial para la preservación de monumentos.
 Württembergische Metallwarenfabrik, industria alemana del estado de Baden-Wurtemberg.